p150 steht für:
 Tyrosinkinase ABL1

P.150 steht für:
 Piaggio P.150